A 25 604-es számú mellékút egy öt számjegyű mellékút Heves megye székhelyén, Eger központi részén. Annak a körforgalmi jellegű csomópontnak az egyik, egyirányú átkötő útja, amely különszintű keresztezési, és egyben kapcsolódási lehetőséget biztosít a 25-ös főút és a 2504-es út között.

A 25-ös főútból fűződik le a Ráckapu téren, a csomópontrendszer legdélibb részén. A főút itt egy felüljáróra kúszik fel, hogy annak igénybe vételével, további kereszteződés nélkül haladjon el a csomópont felett, ezzel szemben a 25 604-es a kiindulási szintjén marad. Hamarosan beletorkollik északnyugat felől a 25 602-es út, amely a városközpont irányából, a 25 603-as útról kiágazva és a felüljáró alatt áthaladva vezeti idáig a Noszvaj felé tartó forgalmat. Ezután kiágazik belőle, körülbelül 200 méter megtétele után a kelet felé induló 2504-es, majd északnak fordul. Ott ágazik ki, a felüljáró alá kanyarodva a 25 602-es kezdeti szakasza – hogy a 2504-esről, Noszvaj felől érkező, Budapest felé tartó forgalmat rákösse, a 25 603-ason keresztül a 25-ösre – majd a 25 604-es a csomópont legészakibb részén, a felüljáró végén visszatorkollik a 25-ösbe.

Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a teljes hossza 438 méter.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 10.

Jegyzetek

25604
25604